Krun kan syfta på följande:

 Krun, en figur i mandeism

Geografi

Bulgarien 

 Krăn, Stara Zagora, Obsjtina Kazanlk,